Пе́рше Тра́вня () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 95 жителей (2006 год). Плотность населения — 11 875 чел/км².

Впервые упоминается в 1850 году.

Село Перше Травня находится примерно в 20 км к юго-западу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 144 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 

Населённые пункты Бахмачского района